Hans (Ганс) — мужское имя, уменьшительно от Johann (Иоганн)
 HANS () — система защиты шеи и головы